Benzin im Blut heißen die Filme
 Benzin im Blut (1971), finnischer Dokumentarspielfilm
 Benzin im Blut (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie
 Benzin im Blut (2018), US-amerikanischer Spielfilm